Royal (Illinois)
 Royal (Iowa)
 Royal (Nebraska)
 Royal City, població dels Estats Units a l'estat de Washington
 Royal Lakes, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Royal Pines, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Corme-Royal, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Port Royal (desambiguació), diversos indrets
 Ségolène Royal (Dakar, Senegal, 1953), política francesa membre del Partit Socialista